Того року турнір проводився вперше.

Сара Еррані виграла титул, у фіналі перемігши Катерину Бондаренко з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Oracle Challenger Series – Indian Wells, одиночний розряд
Oracle Challenger Series – Indian Wells